Hans Kniebes () - фабрика у місті Золінген Німеччині. 

Фабрика «Hans Kniebes» з міста Золинген Рурської області Німеччини, існує з 1926 року, випускає дорогі високоякісні аксесуари. Основним напрямком діяльності є виробництво манікюрних наборів під маркою «HK-Manicure»та виробів зі шкіри під марками «HK-Style» та «SONNENSCHEIN».

Вироби фабрики

До виробів «HK-Manicure» відносяться манікюрні набори і окремі предмети для манікюру і педикюру, які випускаються в нікельованих і позолоченому вигляді, а також із спеціальної нержавіючої сталі з матовим покриттям «Satin finish». Перед відправкою з фабрики всі інструменти піддаються контролю і на кожному предметі ставиться клеймо «Solingen», що служить гарантією якості.

Шкіряні футляри для наборів виробляються самостійно фабрикою «HANS KNIEBES» в Німеччині з використанням ручної праці за старовинними рецептами вичинки шкіри. Шкіра надходить на фабрику «HANS KNIEBES» з усього світу і відрізняється оригінальністю кольорів і фактури.

Джерела 
 Офіційний сайт фабрики «HANS KNIEBES» 
 Представництво фабрики в Україні 

Підприємства Німеччини
Підприємства Північного Рейну-Вестфалії
Золінген
Виробники прикрас